Пономари — название нескольких населённых пунктов в России:
 Пономари — село в Оханском районе Пермского края.
 Пономари — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Пономари — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.